Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es AEGON International női páros mérkőzéseit.

A címvédő a második kiemelt Květa Peschke–Katarina Srebotnik-páros volt, amely az elődöntőben szenvedett vereséget a negyedik kiemelt Nuria Llagostera Vives–María José Martínez Sánchez-kettőstől. A két spanyol játékos a döntőt is győzelemmel fejezte be, mivel az első szett 6–4-es megnyerése után ellenfelük, az első kiemelt Liezel Huber–Lisa Raymond-páros az előbbi játékos combsérülése miatt feladta a mérkőzést. Llagostera Vivesnek és Martínez Sáncheznek ez volt a tizedik közös WTA-győzelme.

Kiemeltek 
 Liezel Huber /  Lisa Raymond (döntő, feladták)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (elődöntő)
 Jekatyerina Makarova /  Jelena Vesznyina (első kör)
 'Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (győztesek)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Eredmények

Jegyzetek

Források
 Eredmények

N2